Cold war est un terme anglais qui peut faire référence à :

Politique 
 Cold War est le nom communément donné en anglais à la confrontation, durant la deuxième moitié du , entre les États-Unis et l’URSS, appelée guerre froide en français.

Musique 
 , chanson de Janelle Monáe.
 Cold War Kids, groupe américain de rock indépendant formé en 2004.

Jeu vidéo 
 Cold War Conflicts, jeu vidéo tactique en temps réel basé sur les événements de la guerre froide (2004).
 Cold War, jeu vidéo (2005)

Cinéma 
 Cold War, court-métrage d'animation américain des studios Disney sorti en 1951.
 Cold War, film hongkongais de 2012.
 Cold War 2, film hongkongais de 2016.
 Cold War, film polonais de 2018 réalisé par Paweł Pawlikowski.

Télévision 
 Cold War (titre anglais de Destruction mutuelle assurée), huitième épisode de la septième saison de la deuxième série de la série télévisée britannique de science-fiction Doctor Who.